Чемпионат Бразилии по футболу 2007 — 51-й розыгрыш чемпионата Бразилии по футболу. Турнир стартовал 12 мая, а закончился 2 декабря 2007 года.

Второй год подряд чемпионский титул завоевал «Сан-Паулу», доведя количество чемпионств до пяти, что является рекордным показателем (совместно с 5 чемпионствами «Фламенго», чей титул 1987 года оспаривается Бразильской конфедерацией футбола).

Турнирная таблица

Результаты матчей

Лучшие бомбардиры

Ссылки 
 Чемпионат Бразилии 2007 на Торсиде
 Чемпионат Бразилии на RSSSF 
 Статистика чемпионата на Soccerway 

Чемпионат Бразилии по футболу
Футбол в Южной Америке в 2007 году
Спорт в Бразилии в 2007 году